Admete kan syfta på:

Admete – ett släkte av snäckor

Astronomi 
398 Admete – en asteroid

Mytologi 
Admete (okeanider) – en vattennymf i den grekiska mytologin
Admete (Eurystheus) – dotter till Eurystheus i den grekiska mytologin